Ю́рий Долгору́ков: 
 Долгоруков, Юрий Владимирович (1740—1830) — генерал-аншеф, князь, градостроитель.
 Долгоруков, Юрий Владимирович (1664—1708) — полковник, князь.